Faletti ist der Familienname folgender Personen:

 César Faletti (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Giorgio Faletti (1950–2014),  italienischer Autor, Moderator und Komponist